Аава () — эстонская фамилия.

Известные носители 
 Аава, Мооника (род. 1979) — эстонская копьеметательница.
 Аава, Урмо (род. 1979) — эстонский раллист.

См. также 
 Ава